Ambrozij Senyszyn – metropolita Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w USA
 Joanna Senyszyn – polski polityk
 Łew Senyszyn – ukraiński dziennikarz lwowski, po II wojnie światowej na emigracji w Kanadzie